Полярные Зори:
 Полярные Зори — город в Мурманской области России.
 Полярные Зори — железнодорожная станция в городе Полярные Зори.